În anul 1962 asociația "National Boxing Association" (NBA), își schimbă denumirea în "World Boxing Association" (WBA).

La categoria semi-ușoară, campion mondial a fost și românul Leonard Doroftei, iar campion mondial IBF la supermijlocie timp de aproape 5 ani, perioadă în care și-a apărat titlul de 9 ori, Lucian Bute

Categoria pai

Categoria semimuscă

Categoria muscă

Categoria supermuscă

Categoria cocoș

Categoria supercocoș

Categoria pană

Categoria superpană

Categoria semiușoară

Categoria ușoară

Categoria semimijlocie

Categoria super-semimijlocie

Categoria mijlocie

Categoria super-mijlocie

Categoria semigrea

Categoria cruiser

Categoria grea

Vezi și
Lista campionilor mondiali la box: IBF; WBC; WBO

Box